Mingus kan syfta på:

 Charles Mingus (1922–1989), en amerikansk jazzmusiker, kompositör och orkesterledare
 Mingus at Antibes – ett musikalbum med jazzmusikern Charles Mingus från 1960
 Mingus Price (1981–), en medlem i gruppen Fattaru
 Mingus, Texas – en ort i Palo Pinto County i Texas